

Patronymes 
 Catharina Elisabeth Goethe (1731-1808), mère de Johann Wolfgang von Goethe
 Johann Caspar Goethe (1710-1782), père de Johann Wolfgang von Goethe
 Johann Friedrich Eosander von Göthe (1669-1728), architecte germano-suédois
 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), poète, romancier, dramaturge, théoricien de l'art et homme d'État allemand
 Ottilie von Goethe (1796-1872), belle-fille de Johann Wolfgang von Goethe
 Rudolf Goethe (1843-1911), directeur de l'École d'arboriculture de Brumath-Grafenbourg

Autre 
 Goethe, bateau allemand construit en 1913
 , astéroïde
 Goethe, train qui reliait Paris à Francfort via Metz et Mannheim.